Деркачев — русская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Деркачев, Евгений Петрович — Заслуженный тренер СССР и России, мастер спорта по пулевой стрельбе.
 Деркачев, Николай Григорьевич (1926—2014) — передовик сельского хозяйства, почётный гражданин Миллеровского района. 
 Деркачев, Сергей Эдуардович — российский учёный, член Российской Академии Естествознания.
 Деркачёв, Павел Павлович (1866—1906) — белостокский полицмейстер.

Топоним 
 Деркачев — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Деркачева — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

См. также